Mercado se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Maritza Mercado
 Ángel Mercado